Il singolare dell'ATP Volvo International 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

José Luis Clerc ha battuto in finale 6–3, 6–1  Andrés Gómez.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1983